NKG steht für:
 Flughafen Nanjing-Lukou nach dem IATA-Code
 Neue Kriminologische Gesellschaft, eine Vorgängerorganisation der KrimG, siehe Kriminologische Gesellschaft
 Neumann Kaffee Gruppe, deutsches Kaffeehandelsunternehmen
 Nationale Kleinbahngesellschaft in Belgien
 Bahnhof Katzwang (DS100-Code)

Abkürzung